Hollós ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Tibor Hollós (1906–1954), ungarisch-deutscher katholischer Priester und Rechtswissenschaftler
 István Hollós (1872–1957), ungarischer Psychiater und Psychoanalytiker
 Ruth Hollós-Consemüller (1904–1993), deutsche und ungarische Weberin